Hoyer (, ,  < hugu-ger):
 Steny (Hamilton) Hoyer (* 1939) (pt)
 John Hoyer Updike (1932, Shillington — 2009, Beverly)
 José Sandoval Hoyer

Høyer 
 Poul-Erik Høyer Larsen